Медицинская школа Эдинбургского университета () в составе университетского Колледжа медицины и ветеринарной медицины () — одно из старейших и наиболее престижных высших медицинских учебных заведений Великобритании. Основана в 1726 году. Согласно «Университетскому гиду The Guardian» () 2010 года и «Гиду хороших университетов The Times» () — лучшая университетская медицинская школа в Шотландии и третья по качеству в Великобритании. По данным независимого «Полного университетского гида» () — второй по уровню преподавания медицинский вуз Соединённого Королевства.

В 2008 году приняла на обучение 218 студентов из Великобритании и Евросоюза и 16 студентов из других стран.

Примечания 

Учебные заведения, основанные в 1726 году
Появились в 1726 году в Великобритании
Медицинские вузы Великобритании
Высшие учебные заведения Эдинбурга
Эдинбургский университет